Guy Smith (autocoureur), Brits autocoureur
Guy Smith (voetballer),  Nederlands voetballer